Elsterwerdaer Platz (plein), een plein in Berlijn
 Elsterwerdaer Platz (metrostation), een metrostation op bovengenoemde plein